Mackey – miasto w Stanach Zjednoczonych

Osoby o tym nazwisku:
 Emma Mackey – aktorka
 John Mackey – rzymskokatolicki duchowny
 Lance Mackey – amerykański maszer